Trauner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trauner († 2014), österreichischer Bassbariton
 Alexandre Trauner  (1906–1993), französisch-ungarischer Szenenbildner
 Dirk Trauner (* 1967), österreichischer Chemiker
 Gernot Trauner (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Ignaz von Trauner (1638–1694), deutscher Benediktiner und Abt
 Karl-Reinhart  Trauner (* 1966), österreichischer evangelischer Theologe und Militärsuperintendent    
 Marc Trauner (* 1969), deutscher Musikproduzent und DJ, siehe Marc Acardipane
 Maurus von Trauner OSB (1624–1670), deutscher Benediktiner in Kloster Prüfening und später Abt in Kloster Frauenzell
 Otto Trauner (1887–1918), österreichischer akademischer Maler, Radierer, Lithograph und Illustrator
 Richard Trauner  (1900–1980), österreichischer Mediziner

 Thom Trauner (* 1964), österreichischer Maler

Trauner ist der Ortsname von:
 Trauner (Gemeinde Peterskirchen), Ortsteil von Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Trauner bezeichnet außerdem:
 in der Medizin das nach dem Österreicher Richard Trauner benannte Trauner-Rieger-Syndrom, siehe Osteoonychodysplasie
 das Trauner Stadion
 Trauner (Adelsgeschlecht) bayerisch-salzburgisches Adelsgeschlecht